Valunga ima više značenja:
 Valunga (Areco)
 Valunga (Asti)
 Valunga (Rijeti)
 Valunga (Trento)